Ща́пов — русская фамилия, преимущественно крестьянского и казацкого происхождения.

Известные носители 
В их числе Иваново-Вознесенские купцы и фабриканты.

Щапов 
 Щапов, Афанасий Прокофьевич (1831—1876) — русский этнограф, антрополог, публицист и историк, педагог.
 Щапов, Борис Дмитриевич (1921—1944) — лётчик, Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Щапов, Василий Иванович (1790—1864) — русский купец, промышленник, меценат.
 Щапов, Виктор Авраамович (Шерешевский, 1927—1981) — советский художник-график, иллюстратор, плакатист.
 Щапов, Геннадий Николаевич (1892—1964) — советский художник.
 Щапов, Иван Петрович — русский общественный деятель Киевской губернии Российской империи.
 Щапов, Илья Васильевич (1846—1896) — русский предприниматель, потомственный почётный гражданин.
 Щапов, Михаил Викторович (род. 1975) — депутат Госдумы VII созыва.
 
 Щапов, Павел Васильевич (1848—1888) — русский купец и библиофил, потомственный почётный гражданин.
 
 Щапов, Юрий Степанович (род. 1935) — советский горняк, народный депутат СССР (1989—1991).
 Щапов, Ярослав Николаевич (1928—2011) — советский и российский историк, член-корреспондент АН СССР (1987), руководитель департамента науки Российского дворянского собрания.



См. также

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия Щаповых